Сара Хейли Оррантия (, род. 21 февраля 1994, Арлингтон, Техас) — американская актриса, певица и автор песен, наиболее известная благодаря роли Эрики Голдберг в комедийном сериале «Голдберги».

Ранние годы 
Сара Хейли Оррантия родилась в городе Арлингтон, штат Техас. Она была единственным ребёнком в семье. Её детство прошло в соседних городах, Гранд-Прери и Хайленд-Виллидж.

Хейли имеет испанские корни. Она выросла, говоря на английском языке, но очень гордится своим испанским наследием. Она старается поддерживать его, учась говорить по-испански и создавая песни на этом языке.

Карьера 
Её первая актёрская роль состоялась в возрасте 17 лет в рекламе Sprint в 2011 году.

Летом 2011 года Хейли пробовалась на первый сезон реалити-шоу The X Factor. Она была отобрана благодаря видео на YouTube и получила четыре «да» от судей во время прослушивания в Сиэтле, штат Вашингтон.

С 2013 года Хейли играет роль Эрики Голдберг в телесериале «Голдберги». После того, как создатель сериала Адам Голдберг узнал, что она очень хорошо поёт, он написал несколько эпизодов, в которых поёт Эрика. Звезда сериала Аманда Мишалка также является певицей. Они вместе поют в трёх треках The Goldbergs MixTape, выпущенных в 2017 году.

Благотворительность 
Хейли написала песеню «Power Of A Girl» для девушек скаутского движения США.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Певцы и певицы США
Актрисы США